Варфоломе́ев (Варфоломеева) — русская фамилия, происходит от имени Варфоломей.

Известные носители 
 Варфоломеев, Александр Георгиевич (род. 1965) — член Совета Федерации Федерального собрания РФ.
 Варфоломеев, Валерий Владимирович (род. 1971) — российский контр-адмирал, Герой Российской Федерации.
 Варфоломеев, Василий Михайлович (1923—1988) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Варфоломеев, Владимир Викторович (род. 1966) — российский журналист.
 
 
 Варфоломеев, Карп Петрович (1903—1971) — Герой Советского Союза.
 Варфоломеев, Леонард Иванович (1936—2010) — российский актёр, артист Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова, народный артист России.



См. также 
 Ворфоломеев
 Варфоломеевка